Iván Kupala puede referirse a:

 Kupala, día popular ruso, polaco, ucraniano y bielorruso.
 Kupala, grupo musical ruso.